Royal Enfield (Groot-Brittannië), een Brits historisch motorfietsmerk
Royal Enfield (India), een Indiaas motorfietsmerk